Jméno Ratiboř nese více obcí:
 Ratiboř (okres Vsetín) – obec v okrese Vsetín
 Ratiboř (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Ratiboř (Slezské vojvodství) – český název města Racibórz v polské části Slezska
 Ratiboř (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá vesnice v okrese Karlovy Vary

…nebo částí obcí:
 Ratiboř (Chyšky) – část obce Chyšky v okrese Písek
 Ratiboř (Petrovice) – katastrální území Ratiboř I. v obci Petrovice v okrese Příbram v sousedství obce Chyšky bylo od 1. dubna 2008 přejmenováno na Porešín.
 Ratiboř (Žlutice) – část města Žlutice v okrese Karlovy Vary

 též Ratibořské knížectví

Související články 
 Ratibořice

Externí odkazy